Buchanko ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Wladimirowna Buchanko (* 1990), russische Tennisspielerin
 Anton Andrejewitsch Buchanko (* 1986), russischer Eishockeyspieler